Heuser ist ein deutscher Familienname.

Namensträger 
 Adeline Heuser (1809–1897), deutsche Illustratorin und Malerin, siehe Adeline Jaeger
 Adolf Heuser (Theologe) (1900–1980), deutscher Priester, Theologe und Hochschullehrer
 Adolf Heuser (1907–1988), deutscher Boxer
 Alessandra Jovy-Heuser (* 1991), deutsche Volleyballspielerin
 Alwine Heuser (1820–1892), deutsche Malerin, siehe Alwine Schroedter
 Andrea Heuser (* 1972), deutsche Schriftstellerin und Übersetzerin
 Andreas Heuser (* 1959), deutscher Gitarrist, Geiger und Komponist
 August Heuser (* 1949), deutscher Theologe
 Beatrice Heuser (* 1961), deutsche Historikerin und Politikwissenschaftlerin
 Birgit Vogel-Heuser (* 1961), deutsche Informatikerin und Hochschullehrerin
 Björn Heuser (* 1982), deutscher Musiker und Liedermacher
 Caspar Anton Heuser (1822–1891), deutscher Priester und Theologe

 Ernst Heuser (1863–1942), deutscher Pianist, Komponist, Dirigent und Musikpädagoge
 Fanny Heuser (1838–1900), deutsche Schauspielerin, siehe Fanny Witt

 Frederick Heuser (1878–1961), deutscher Literaturhistoriker
 Friedrich Heuser (1890–1962), deutscher Verwaltungsjurist
 Georg Heuser (1913–1989), deutscher Kriminalist und SS-Hauptsturmführer
 Georg Ludwig Christian Heuser (1745–1811), Mitglied der Reichsstände im Königreich Westphalen
 Gustav Heuser (1817–1846), deutscher Komponist und Musikjournalist

 Harro Heuser (1927–2011), deutscher Mathematiker
 Hedda Heuser-Schreiber (1926–2007), deutsche Ärztin, Journalistin und Politikerin (FDP)
 Heinrich Heuser (1887–1967), deutscher Maler, Grafiker, Filmarchitekt und Kostümbildner
 Heinz Heuser (* 1928), deutscher Ringer
 Hermine Maier-Heuser (1882–1968), deutsche Schriftstellerin
 Isabella Heuser-Collier, deutsche Psychologin und Psychiaterin
 Johann Peter Heuser (1726–1809), deutscher Kaufmann
 John Heuser (* 1942), US-amerikanischer Biophysiker
 Jürgen Heuser (* 1953), deutscher Gewichtheber
 Karl Heuser (1867–1942), deutscher Konteradmiral der Kaiserlichen Marine
 Karl-Christian Heuser (1929–2018), deutscher Architekt und Autor
 Klaus Heuser (* 1957), deutscher Musiker und Produzent

 Loni Heuser (1908–1999), deutsche Schauspielerin
 Louise Heuser (1805–1874), deutsche Malerin, siehe Louise Wüste
 Lutz Heuser (* 1962), deutscher Informatiker und Manager
 Marian Heuser (* 1984), deutscher Slam-Poet und Moderator
 Marie-Luise Heuser (* 1954), deutsche Philosophin
 Michael Heuser (* 1954), deutscher Schauspieler
 Natascha Heuser (* 1982), deutsche Basketballspielerin
 Norbert Heuser (* 1965), deutscher Politiker
 Otto Eberhard Heuser (1896–1965), deutscher Agrarökonom
 Paul Heuser (* 1929), deutscher Musiker und Dirigent

 Richard Heuser (1905–1988), deutscher Brigadegeneral
 Robert Heuser (* 1943), deutscher Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer
 Rudolf Heuser (1895–nach 1965), deutscher Schmetterlingskundler
 Stefan Heuser (* 1971), deutscher Theologe und Hochschullehrer
 Tilli Heuser (1880–1901), deutsche Schauspielerin
 Ursula Heuser (1915–2001), deutsche Malerin, siehe Ursula Benser 
 Uwe Jean Heuser (1963), deutscher Journalist
 Werner Heuser (1880–1964), deutscher Maler und Hochschullehrer

Siehe auch 
 Heuser-Nunatak, Nunatak im Viktorialand, Antarktika
 Haeuser
 Häuser
 Heusner

Weblinks 
 Heuser bei namenforschung.net

Familienname
Deutscher Personenname